COO steht für:
 Chief Operating Officer, englische Bezeichnung für den Leiter eines operativen Geschäftsbereiches
 Flughafen Cadjehoun (IATA-Code), beninischer Flughafen

CoO steht für:
 Camera obscura Oldenburgensis, Schülerverbindung
 Cell of Origin, ein Verfahren zur Ortung via Mobiltelefon
 Certificate of Origin, deutsch Ursprungszeugnis
 Cobalt(II)-oxid, chemische Verbindung
 Cost of Ownership, siehe Betriebsmittelkosten

Coo steht für:
 Coo (Stavelot), Dorf in Stavelot, Ostbelgien
 die Bauabschnitte Coo I und Coo II des Pumpspeicherkraftwerks Coo-Trois-Ponts

coo steht für:
 Comox (Sprache) (ISO-639-3-Code), Salish-Sprache der Comox an der Straße von Georgia, Kanada

Siehe auch:

 Ein Sommer mit Coo, japanischer Zeichentrickfilm von 2007

Abkürzung